Haniska, village du district de Košice-okolie
 Haniska, village du district de Prešov